Smil eller SMIL kan henvise til 

 Synchronized Multimedia Integration Language ofte forkortet SMIL - et www-standard markup language til præsentation af multimedia mv.
 SMil - en dansk forening af sadomasochister
 SMIL (computer) eller Siffermaskinen i Lund - en af de første computere i Sverige
 Smil, en bevægelse eller stilling af ansigtsmusklerne, der fremkommer ved, at man smiler
Vaclav Smil (født 1943), en tjekkisk-canadisk videnskabsmand